Molekulska formula -{C3H2ClF5O}- se može odnositi na:

 Enfluran
 Izofluran